В США насчитывается четыре округа с названием Фи́ллипс ():
 округ Филлипс — в штате Арканзас
 округ Филлипс — в штате Канзас
 округ Филлипс — в штате Колорадо
 округ Филлипс — в штате Монтана